Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ola Jonsson e Magnus Larsson che hanno battuto in finale Juan Carlos Báguena e Carlos Costa 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Gustavo Luza /  Udo Riglewski (primo turno)
 Sven Salumaa /  Tobias Svantesson (semifinali)

 Javier Sánchez /  Fabrice Santoro (primo turno)
 Juan Carlos Báguena /  Carlos Costa (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1991
ATP Tour 1991